L'expression « ère des Poissons » peut désigner :

 une ère astrologique ;
 l'ère géologique du Paléozoïque.